Фара-Сан-Мартино () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Кьети.

Население составляет 1623 человека, плотность населения составляет 38 чел./км². Занимает площадь 43 км². Почтовый индекс — 66015. Телефонный код — 0872.

Ссылки 

 Официальный сайт населённого пункта